Filary Ziemi – powieść historyczna Kena Foletta z 1989 roku
 Filary Ziemi – gra planszowa
 Filary Ziemi – miniserial z 2010 roku